Щипёрский () — польская фамилия. Известные носители:

 Щипёрский, Адам (1895—1979) — польский социалист, политик и профсоюзный деятель Второй Речи Посполитой. Известный историк и демограф.
 Щипёрский, Анджей (1928—2000) — польский писатель, политик, участник Варшавского восстания. Депутат польского Сената первого созыва.